Wolf-Dieter Hauschild ist der Name folgender Personen:

* Wolf-Dieter Hauschild (Dirigent) (* 1937), deutscher Dirigent
 Wolf-Dieter Hauschild (Theologe) (1941–2010), deutscher evangelischer Theologe